Собира Ходжаевна Абдуразакова (род. 1928, Ургенч) — советский и узбекский учёный, винодел, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Собира Абдуразакова родилась в 1928 году в городе Угренче в семье кондитера Ходжи Абдуразакова. В 1951 году окончила пищевой факультет Среднеазиатского политехнического института.

С 1951 года работала на Янгиюльском сахарном заводе химиком-аналитиком. В 1953 году поступила в аспирантуру, защитила диссертацию по теме «Сушка сахара рафинада», получила степень кандидата технических наук (1957). После защиты кандидатской начала работу в Ташкентском химико-технологическом институте. С 1960 по 1995 год заведовала кафедрой технологии виноделия и бродильных производств. В 1990 году получила степень доктора технических наук, защитила диссертацию во ВНИИ ВиВ «Магарач», тема: «Совершенствование технологии виноделия на биокаталической основе».

Основным направлением научной деятельности является совершенствование технологии бродильных производств и виноделия. Она является одним из авторов метода двухступенчатого сбраживания виноградного сусла. Данный метод ускоряет созревание виноматериалов, делает возможным длительное хранение виноматериалов без оклейки. В 1974 году она впервые со своими учениками получила пектин из коробочек хлопчатника, яблочных и виноградных выжимок. В начале 2015 года запатентовала способ приготовления кисломолочного диетического напитка с лечебными свойствами для диабетиков. Её научные разработки применяются в хлебопекарной, кондитерской, спиртовой, пивобезалкогольной и винодельческой промышленностях.

Абдуразакова в течение многих лет была членом редакционной коллегии журнала «Виноделие и виноградарство». При её участии в институте было подготовлено более 1500 специалистов винодельческой, пивобезалкогольной и консервной промышленности. Подготовила 14 кандидатов наук, является консультантом докторских диссертаций. Автор более 300 статей, монографий, зарегистрировала 13 патентов и авторских свидетельств.

Трижды избиралась депутатом городского совета Ташкента. Награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», почётной грамотой Президиума Верхового Совета Узбекистана.

Примечания 

Виноделы СССР
Выпускники Ташкентского государственного технического университета